Кэ́тлин Ши́рли «Кэй» Цинк (, урожд. Кэ́тлин Ши́рли «Кэй» Смит, ; ) — канадская кёрлингистка.

В составе женской сборной Канады участник  (заняли пятое место).  и .

Играла на позиции  и , несколько сезонов была скипом команды.

Достижения 
 : золото  ().
 : золото (1980).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Закончила Университет Далхаузи, работала физиотерапевтом.

Была замужем, трое детей.

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Выпускники Университета Дэлхаузи